Imlay – township della Contea di Lapeer, Michigan
Imlay – città della Contea di Pershing, Nevada
Imlay City – città della Contea di Lapeer, Michigan